

Pessoas
Hyrum Smith

Localidades
Hyrum (Utah)

Desambiguação